Йон Андони Гойкоэчеа Ласа (род. 21 октября 1965 года в Памплоне, Наварра) — испанский футболист. Являлся игроком широкого диапазона, занимая различные позиции в правой части поля: защитника, полузащитника и нападающего.

Карьера

Клубная 
Он играл в чемпионате Испании и за 386 игр забил 36 голов, проведя 13 сезонов.

Международная 
На протяжении 6 лет Гойкоэчеа сыграл 36 матчей за сборную Испании, играл за неё во время чемпионата мира 1994.

Свой дебют в международных матчах он сделал 12 сентября 1990 года в товарищеском матче, когда испанцы обыграли сборную Бразилии со счётом 3:0. На протяжении чемпионата мира 1994 года Гойко участвовал во всех играх, в том числе в матчах против сборной Кореи (2:2) и сборной Германии (1:1), где отметился голами.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения 
«Барселона»
 Кубок европейских чемпионов: 1991/92
 Чемпионат Испании: 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94
 Суперкубок Испании: 1991, 1992
 Суперкубок УЕФА: 1992

Испания (до 20)
 Чемпионат мира: 1985 (финалист)

Примечания

Ссылки 
 BDFutbol profile
 National team data 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»